Denne liste over fredede fortidsminder i Københavns Kommune viser alle fredede fortidsminder i Københavns Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Københavns Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Københavns Kommune
Københavns Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments